Trillhaase ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Trillhaase (1858–1936), deutscher Maler
 Friedrich Osmar Trillhaase (1857–1932), deutscher Bildhauer